Presunto homicida (película de 1992), película estadounidense dirigida por Anson Williams de 1992
 Presunto homicida (película de 2000), película estadounidense dirigida por Anthony Waller de 2000